Biografies:
 Sant Jordi (Diòspolis, Palestina, v 270 - Nicomèdia, Bitínia, 303), militar romà i màrtir cristià 
 Jordi de Sant Jordi, cavaller i escriptor, nascut al Regne de València en data indeterminada i va morir probablement el 1424 
 Toponímia: 
 Plaça Sant Jordi (Barcelona) o mirador del Llobregat, mirador a la muntanya de Montjuïc a Barcelona
 Entitats de població: 
 Sant Jordi (Palma), barri de Palma proper a Sa Casa Blanca i a l'Aeroport de Son Sant Joan
 Sant Jordi (Baix Maestrat), vila i municipi del País Valencià que es troba a la comarca del Baix Maestrat 
 Sant Jordi Desvalls, municipi empordanès adscrit a la comarca del Gironès 
 Sant Jordi d'Alfama, nucli de població del municipi de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
 Sant Jordi de Cercs, nucli de població del municipi de Cercs (Berguedà)
 Sant Jordi de Muller, Muller o Mollé, entitat de població de la Sentiu de Sió
 Sant Jordi de ses Salines, poble i parròquia del municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)
 Colònia de Sant Jordi, nucli costaner de població del municipi de Ses Salines (illa de Mallorca) 
 Relleu:
 Tossal de Sant Jordi, serra situada al municipi de Camarasa (La Noguera, Catalunya)
 Golf de Sant Jordi o mar de la Frau, entrant principal del litoral meridional català, a la Costa Daurada
 Serra de Sant Jordi, serra al municipi de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
 Prat de Sant Jordi, zona dins el terme de Catí (Mallorca) 
 Puig de Sant Jordi, muntanya al municipi de Camarasa a la comarca de la Noguera 
 Rieres de Calafat - Golf de Sant Jordi, unitats hidrològiques de les Conques Internes de Catalunya 
 Bobalar de Sant Jordi, paratge natural del municipi de Sant Jordi (Baix Maestrat) 
 Edificis:
 Llotja de Sant Jordi, sala de mostres i d'exposicions d'Alcoi, situada sota el sòl de la plaça d'Espanya 
 Palau Sant Jordi, pavelló esportiu de Barcelona, construït amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992 
 Sant Jordi de Faió, petita ermita barroca del  situada al municipi de Faió (Matarranya, País Valencià)
 Església de Sant Jordi d'Alcoi, temple dedicat a Sant Jordi a Alcoi
 Castell de Sant Jordi, diversos indrets
 Sant Jordi d'Alta-riba, església parroquial d'Alta-riba, poble al municipi d'Estaràs (la Segarra)
 Sant Jordi dels Hostalets
 Sant Jordi de Rocabruna, capella de la masia de Rocabruna, de Santa Maria d'Oló (Moianès)
 Torre Sant Jordi, diversos indrets
 Entitats:
 Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, institució cultural radicada a Barcelona fundada el 1775
 Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, cobla barcelonina fundada el 1983 
 Coral Sant Jordi, coral catalana creada l'any 1947 a partir d'un grup d'amics animats per Oriol Martorell
 Escola Sant Jordi, centre escolar públic de la ciutat de Lleida
 Orde de Sant Miquel i Sant Jordi, orde de cavalleria britànic fundat el 1818 per Jordi, Príncep de Gal·les
 Orde de Sant Jordi d'Alfama, orde fundat el 1201, per Pere el Catòlic
 Esdeveniments:
 Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi, festa de caràcter medieval que se celebra a Montblanc (Conca de Barberà)
 Diada de Sant Jordi, dia en què es commemora la memòria de Sant Jordi de Capadòcia, el 23 d'abril 
 Heràldica:
 Creu de Sant Jordi, creu vermella sobre un fons blanc usada en diferents blasonaments 
 Bandera de Sant Jordi, bandera del Principat de Catalunya
 Bandera Gran de Sant Jordi o estendard d'Alcoi
 Premis i distincions:
 Premi Sant Jordi de novel·la, premi literari en llengua catalana
 Premi Creu de Sant Jordi, màxima distinció al mèrit civil atorgada per la Generalitat de Catalunya
 Creu de Sant Jordi (Rússia), distinció de l'Orde Militar de Sant Jordi a l'Imperi Rus 
 Obres:
 Banquet dels arcabussers de Sant Jordi de Haarlem, oli sobre tela 
 Sant Jordi allibera la princesa (Donatello) o Sant Jordi i el Drac i Sant Jordi i la princesa, obra en marbre de Donatello
 Sant Jordi, escultura de Josep Llimona
 Miscel·lània:
 Bolet de Sant Jordi
 Pa de Sant Jordi, tipus de pa elaborat pel gremi de flequers de Barcelona amb motiu de la diada de Sant Jordi